Melissa Jiménez puede referirse a:
Melissa Jiménez (cantante) (1984-), una cantante mexico-estadounidense.
Melissa Jiménez (periodista) (1987-), una periodista deportiva belga de ascendencia española.
Melissa Jiménez (modelo) (1998-), una modelo venezolana y Miss Venezuela Internacional 2019.